Blutiges Geld heißen die Filme
 Blutiges Geld (1986), US-amerikanischer Kriegsfilm
 Alternativtitel des US-amerikanischen Abenteuerfilms Tropic War aus dem Jahr 1988
 Das Duo: Blutiges Geld, Teil der deutschen Fernsehfilmreihe Das Duo aus dem Jahr 2005
 Polizeiruf 110: Blutiges Geld, Teil der deutschen Fernsehkrimireihe Polizeiruf 110 aus dem Jahr 2010
Siehe auch:
Blutgeld